SMS este acronimul pentru următoarele

 SMS -- Seiner Majestät Schiff (în traducere "Nava Maiestății Sale"), prefixul navelor imperiale de război germane și austro-ungare,
 SMS Prinz Eugen
 SMS Viribus Unitis
 SMS Kaiser

 SMS -- Short Message Service, modalitate de comunicație folosită în telefonia mobilă

Acronime de trei litere